PPN steht für:

 „Pre-Pottery-Neolitic“, das vorkeramische Neolithikum (insbesondere im Vorderen Orient), siehe Akeramikum sowie PPNA und PPNB
 PPN Chlorid, eine chemische Verbindung, siehe µ-Nitrido-bis(triphenylphosphan)-chlorid
 „Polska Partia Narodowa“, die Polnische Volkspartei
 Parti progressiste national, ehemalige politische Partei in der Schweiz
 „Parti Progressiste nigérien“, siehe Nigrische Fortschrittspartei
 das Psychophysische Niveau, ein psychologischer Fachbegriff
 PPN, Pica-Produktionsnummer, eine 9-stellige Identifikationsnummer für Datensätze des Gemeinsamen Bibliotheksverbunds
 PPN, Pharmacy Product Number, weltweit eindeutige Produktkennung im Data Matrix Code

PPN